Krásný Les (okres Karlovy Vary), een Tsjechische gemeente in de regio Karlsbad, in het district Karlovy Vary
 Krásný Les (okres Liberec), een Tsjechische gemeente in de regio Liberec, in het district Liberec